У́лица Груше́вского, у́лица Михаи́ла Груше́вского, улица Акаде́мика Груше́вского — название улиц в различных населённых пунктах Украины, присвоенное в память об украинском учёном, государственном и политическом деятеле Михаиле Сергеевиче Грушевском (1866—1934).

 Улица Грушевского (Белая Криница)
 Улица Грушевского (Берегово)
 Улица Грушевского (Болехов)
 Улица Грушевского (Борислав)
 Улица Грушевского Михаила (Бровары)
 Улица Грушевского (Буча)
 Улица Грушевского (Васильков)
 Улица Грушевского (Великий Бычков)
 Улица Грушевского (Великодолинское)
 Улица Грушевского (Винники)
 Улица Грушевского (Винница)
 Улица Грушевского (Владимир-Волынский)
 Улица Грушевского (Владимирец)
 Улица Грушевского (Власовка)
 Улица Грушевского (Вознесенск)
 Улица Грушевского (Волочиск)
 Улица Грушевского (Волчковцы)
 Улица Грушевского (Вышгород)
 Улица Грушевского (Городище)
 Улица Грушевского (Городок, Львовская область)
 Улица Грушевского (Деражня)
 Улица Грушевского (Днепр)
 Улица Грушевского (Долина)
 Улица Грушевского (Дрогобыч)
 Улица Грушевского (Дубно)
 Улица Грушевского (Збараж)
 Улица Грушевского (Здолбунов)
 Улица Грушевского (Златополье)
 Улица Грушевского (Золотоноша)
 Улица Михаила Грушевского (Житомир)
 Улица Грушевского (Ивано-Франковск)
 Улица Грушевского (Ильинцы)
 Улица Грушевского (Казатин)
 Улица Грушевского (Калуш)
 Улица Грушевского (Кельменцы)
 Улица Грушевского (Киверцы)
 Улица Михаила Грушевского (Киев)
 Улица Грушевского (Ковель)
 Улица Грушевского (Козова)
 Улица Грушевского (Коростень)
 Улица Грушевского (Костополь)
 Улица Грушевского (Краматорск)
 Улица Грушевского (Красилов)
 Улица Грушевского (Кременчуг)
 Улица Грушевского (Кропивницкий)
 Улица Грушевского (Лановцы)
 Улица Грушевского (Луганск)
 Улица Грушевского (Львов)
 Улица Грушевского (Малин)
 Улица Михаила Грушевского (Мелитополь)
 Улица Грушевского (Николаев, Матвеевка)
 Улица Грушевского (Николаев, Терновка)
 Улица Грушевского (Миргород)
 Улица Грушевского (Могилёв-Подольский)
 Улица Грушевского (Мостиска)
 Улица Грушевского (Мукачево)
 Улица Грушевского (Надворная)
 Улица Грушевского (Новый Роздол)
 Улица Грушевского (Одесса)
 Улица Грушевского (Орехов)
 Улица Грушевского (Первомайск)
 Улица Грушевского (Переяслав)
 Улица Грушевского (Подгайцы)
 Улица Грушевского (Полтава)
 Улица Грушевского (Прилуки)
 Улица Грушевского (Обухов)
 Улица Грушевского (Рава-Русская)
 Улица Грушевского (Радивилов)
 Улица Грушевского (Радча)
 Улица Академика Грушевского (Ровно)
 Улица Грушевского (Рожище)
 Улица Грушевского (Рудное)
 Улица Грушевского (Свалява)
 Улица Грушевского (Славута)
 Улица Грушевского (Сосница)
 Улица Грушевского (Староконстантинов)
 Улица Грушевского (Стебник)
 Улица Грушевского (Стрый)
 Улица Грушевского (Тернополь)
 Улица Грушевского (Торговица)
 Улица Грушевского (Ужгород)
 Улица Грушевского (Фастов)
 Улица Грушевского (Харьков)
 Улица Грушевского (Хмельницкий)
 Улица Грушевского (Червоноград)
 Улица Грушевского (Черкассы)
 Улица Грушевского (Черновцы)
 Улица Грушевского (Чигирин)
 Улица Грушевского (Чортков)
 Улица Грушевского (Яремче)